Landesausschuss steht für:

 Landesausschuss (Österreich), Exekutivausschuss der Landtage
 Beratender Landesausschuss (Groß-Hessen), ernanntes Vorparlament nach dem Zweiten Weltkrieg
 Landesausschuss Elsaß-Lothringen, Vorläufer des Landtags, siehe Landtag des Reichslandes Elsaß-Lothringen #Landesausschuss
 Landesausschuss (Baden), Organ der badischen Volksvereine, siehe Volksverein (Baden)
 Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen
 Ein bewaffnetes Aufgebot, siehe Ausschuss (HRR)

Siehe auch:
 Vorarlberger Landesausschuss, Regierungsformen des Landes Vorarlberg, Österreich